Фискальные марки Адена — фискальные марки британской колонии Аден, которая сейчас является частью Йемена, выпускавшиеся в период с 1937 года по 1945 год. До появления собственных выпусков в Адене использовались фискальные марки Индии.

Судебного сбора 
Первая серия марок судебного сбора Адена представляла собой индийские марки с изображением короля Георга V с надпечаткой. Известны только номиналы 8 анна и 1 рупия, но, возможно, их было выпущено больше. Аналогичная надпечатка также была сделана на марках Георга VI. Было выпущено тринадцать марок номиналами от 2 анна до 20 рупий.

Нотариального сбора 
Были выпущены только две марки, которые представляли собой индийские марки нотариального сбора номиналом 2 рупии Георга V и Георга VI с надпечаткой  («Аден») в верхней части марок.

Фискальные 
Первая серия фискальных марок Адена представляла собой марки колониального типа Индии с изображением Георга V с надписью  («Аден. Гербовый сбор») в нижней части марок, номиналом от 2 анна до 10 рупий. Примерно в 1945 году была выпущена аналогичная серия, но с портретом короля Георга VI и с разными номиналами до 50 рупий.

См. также 
 История почты и почтовых марок Адена

Примечания

Ссылки 
 

Аден
Экономика Йемена